Николай Попов може да се отнася за:
 Николай Попов (архитект) (1914-1973), български архитект и фотограф
 Николай Г. Попов (преводач) (1918-1990), български преводач
 Николай Попов (режисьор) (1929-1993), български режисьор
 Николай Попов (стоматолог) (1935-2020), български учен-стоматолог, академик на БАН (2003)
 Николай Попов (лекар) (р. 1938), български лекар
 Николай Б. Попов (преводач) (р. 1952), български преводач
 Николай Попов (преводач) (р. 1967), български преводач